Comic Art (littéralement, « Art comique » ou « Art de la bande dessinée ») est une expression anglaise utilisée pour désigner la bande dessinée comme forme artistique.

Publications 
 Comic Art, fanzine américain consacré à la bande dessinée publié de 1961 à 1968 ;
 Comic Art, mensuel italien de bande dessinée publié de 1984 à 1999 ;
 , revue scientifique consacrée à la bande dessinée publiée depuis 1999 ;
 , magazine américain consacré à la bande dessinée publié depuis 2002 ;
 European Comic Art, revue scientifique consacrée à la bande dessinée publiée depuis 2008.

Autres 
 Comic Art, maison d'édition italienne active de 1965 à 2000 ;
 Comic Art Convention, festival new yorkais de bande dessinée organisé de 1968 à 1983 ;
 Comic Art, label de bande dessinée adulte de la maison d'édition allemande Carlsen dans les années 1980.